Dorozsmai Lajos (Gyula, 1936. június 19. – 2020. július 30.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként 
Labdarúgó-pályafutása során kezdetben a Dunakeszi Vasutasban szerepelt, majd ezt követően megfordult a Szolnoki Vörös Meteorban, a ceglédi Bem József SE-ben és a Budapest-bajnokság, I. osztályában szereplő Mechlaborban is.

Nemzeti játékvezetés 
1971-ben lett NB III-as, majd országos minősítésű NB II-es játékvezető. Az országos keretben több mint  NB II-es mérkőzésen tevékenykedett játékvezetőként vagy partbíróként.

Sportvezetőként 
A Pest Megyei Labdarúgó-szövetség (LSZ) Játékvezető Bizottság (JB) alelnöke, a Technikai Bizottság tagja, országos: NB. II-es, NB. III-as illetve megyei játékvezető ellenőr. A Váci Verseny Bizottság elnöke. Az NB III, Duna-csoport ellenőrző bizottság vezetője.

Sikerei, díjai 
2007-ben a Pest megyei LSZ JB vezetőjétől, Ádám Mihály elnöktől megkapta a 45. éves játékvezetést igazoló emléklapot és tárgyjutalmat.

A játékvezető-ellenőröknél a felső korhatárt elérve váltott, és szövetségi ellenőrként tevékenykedett tovább Pest megyében. Munkásságát 1996-ban „Esterházy Miksa-díjjal”, 2003-ban „Pest megye labdarúgásáért” kitüntetéssel, 2017-ben pedig „Futballéletmű-díjjal” ismerték el.

Jegyzetek

Források 
 Dorozsmai Lajos adatlapja. (Hozzáférés: 2020. augusztus 2.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1936-ban született személyek
2020-ban elhunyt személyek
Gyulaiak